Az Allsvenskan 1986-os szezonja volt a bajnokság hatvankettedik szezonja. A bajnokságban 12 csapat vett részt, a győztes a Malmö FF lett. Ez volt a klub tizennegyedik bajnoki címe.

Végeredmény

Források
 RSSSF

Allsvenskan szezonok
Sved